«Две руки» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1990 года. По одноимённому стихотворению Алексея Шлыгина.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха Весёлая карусель № 20.

СЮЖЕТ

Мультфильм о мальчике, который мечтал чтобы у него было десять рук.

Отрывок из стихотворения:

Две руки — как это мало!Десять рук имел бы я -
Вот тогда бы не хромалаУспеваемость моя.

Вот была бы благодать:Правых — пять и левых — пять!..
И в пяти тетрадках сразуЯ тогда бы стал писать.

В той писал бы упражненье.А в другой — решал пример.
В третьей — план для сочиненьяСоставлял бы, например.

А в четвёртой -Над волнами
Я бы парус рисовал…Еле-еле за руками
''Я следить бы успевал!

Автор: Алексей Шлыгин

Съёмочная группа

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1990 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Две_руки (мультфильм)
Рисованные мультфильмы СССР 1990 года
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях